Александри́йский столп может означать:
 Александрийский столп — литературный образ, введённый А. С. Пушкиным в стихотворении «Памятник».
 Александрийский столп — неформальное название Александровской колонны в Санкт-Петербурге, возникшее благодаря этому стихотворению.
 Александрийский столп — Александрийский маяк в Египте, который, по мнению ряда пушкинистов, подразумевался Пушкиным под этим названием.